Питишево — значения:

Топоним 
 Питишево — деревня, Аликовский район, Чувашия, Россия
 Питишево — деревня, Красночетайский район, Чувашия, Россия